M 129 steht für:
 M 129 (Schiff, 1919), Minensuchboot der Kaiserlichen Marine
 Mercedes-Benz M 129, Ottomotor von Daimler-Benz